

Lokalizacje w Polsce 
 Łuczyce – wieś w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca 
 Łuczyce – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Przemyśl
 Łuczyce – przystanek kolejowy w Łuczycach, w województwie małopolskim

Lokalizacje na Białorusi 
 Łuczyce – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim

Lokalizacje na Ukrainie 
 Łuczyce – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim
 Łuczyce – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnowskim.
 Łuczyce – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie nowogrodzkim
 Łuczyce – wieś w rejonie łuckim, w obwodzie wołyńskim

Zobacz też 
 Fort W III „Łuczyce”
 Łuczyce (gmina)